Брестница може да се отнася за някое от селата:

 в България:
 Брестница (Област Добрич)
 Брестница (Област Ловеч)
 в Сърбия:
 Брестница (Община Босилеград)
 Бресница (Община Враня)